Carlos María de la Torre y Navacerrada (1809-1879), militaire et gouverneur espagnol ;
 Carlos María Javier de la Torre (1873-1968), cardinal équatorien.